NNN nebo nnn může být:

 nnn (správce souborů) – správce souborů
 No Nut November – iniciativa listopadu bez sexuálních aktivit